Quarto, cada uma  das quatro partes iguais em que se pode dividir uma unidade
 Quarto,  número ordinal que  ocupa a posição do número quatro, numa série
Quarto, um cômodo ou divisão de uma casa
Quarto, um jogo de tabuleiro
Quarto,  unidade de volume usada no sistema imperial de medidas

Localidades

Quarto (Nápoles)
Quarto d'Altino, comuna do Vêneto

0004
Desambiguações de topônimos